Okręty US Navy o nazwie USS "The Sullivans", pochodzącej od pięciu braci Sullivan, którzy zginęli na skutek zatopienia krążownika USS "Juneau" (CL-52) w listopadzie 1942:
 Pierwszy "The Sullivans" (DD-537) był niszczycielem typu Fletcher zwodowanym w 1943. W 1977 okręt został przekazany jako dar miastu Buffalo, gdzie obecnie stoi jako okręt muzeum.
 Drugi "The Sullivans" (DDG-68) – niszczyciel typu Arleigh Burke zwodowany w 1995. 
The Sullivans